Дёгтево:

 Дёгтево — деревня в Псковской области.
 Дёгтево — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.
 Дёгтево — деревня в Нелидовском районе Тверской области. Координаты: .
 Дёгтево — село в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Дёгтево озеро — озеро на Ишимской равнине, в Кетовском районе Курганской области. Координаты: .